Niinistö är ett finskt efternamn som kan syfta på:

 Jussi Niinistö (född 1970),  finsk riksdagsman, historiker
 Lauri Niinistö (född 1941), finländsk oorganisk kemist, professor
 Sauli Niinistö (född 1948), Finlands president fr.o.m. 1 mars 2012
 Ville Niinistö (född 1976), finländsk politiker och statsvetare

Finska efternamn